

Biologia 
 epiderma – naskórek u zwierząt
 epiderma (skórka) – tkanka roślinna okrywająca, pełniąca funkcje ochronne
 skórka – zewnętrzna warstwa strzępek osłaniająca owocnik grzybów

Geografia 
 Skórka – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew 
 Skórka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Krajenka
 Skórki – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Rogowo

Inne 
 skórka (skin) – wykończenie broni w świecie gry komputerowej, często w formie przedmiotu elektronicznego o pewnej wartości
 skórka (skin) – wygląd programu komputerowego
 Skórka (herb szlachecki) – kaszubska rodzina szlachecka i jej herb
 Skórka – przystanek kolejowy